Архангел Гавриил:

 Архангел Гавриил — один из ангелов в иудаизме, христианстве и исламе.
 Архангел Гавриил — 44-пушечный парусный фрегат русского флота, 1787 - 1799 годы.
 Архангел Гавриил — 66-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участник Семилетней войны, 1749 - 1763 годы.